Сурен Арутюнян:
 Арутюнян, Сурен Гургенович (1939—2019) — армянский государственный и партийный деятель.
 Арутюнян, Сурен Асатурович (род. 1950) — художник, иллюстратор, фотограф.
 Арутюнян, Сурен Михайлович (1920—?) — советский инженер-конструктор, лауреат Государственных премий СССР.